Cardancha, cardincha, cardincho o cardigaza puede referirse a:

Botánica 
 el nombre común de la planta Dipsacus fullonum;
 el nombre común de la planta Onopordum nervosum;
 el nombre común de la planta Silybum marianum;
 el nombre común de la planta Sonchus arvensis; 0
 el nombre común de la planta ''Sonchus asper.

 Gastronomía 
 La "Cardincha''' de paleta de cordero" es un asado típico de la Gastronomía de la provincia de Cáceres.